Lapeyrouse puede referirse a: 

 Lapeyrouse, comuna de Ain (Francia).
 Lapeyrouse, comuna de Puy-de-Dôme (Francia).